Grissjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Grissjön, Småland, sjö i Växjö kommun, Lagans avrinningsområde,  (34,1 ha)
Grissjön, Östergötland, sjö i Motala kommun,  (24,1 ha)
Grissjön, Närke, sjö i Askersunds kommun,  (18 ha)
Grissjön, Uppland, sjö i Uppsala kommun,  (25 ha)
Grissjön, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (6,08 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn